Il singolare del torneo di tennis Surbiton Trophy 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karol Beck che ha battuto in finale Wesley Moodie 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ivo Karlović (primo turno)
 Karol Beck (Campione)
 Lu Yen-Hsun (primo turno)
 Greg Rusedski (quarti di finale)

 Wesley Moodie (finale)
 Kenneth Carlsen (primo turno)
 Nicolas Mahut (primo turno)
 Jan Vacek (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2004